Sikka peut faire référence à :

Toponymie 

 Kabupaten de Sikka en Indonésie ;
 Sikka, ville en Inde.

Patronymie 

 Prem Sikka, baron Sikka, comptable et universitaire britannique, membre de la Chambre de Lords depuis 2020.

Cinéma 

 , film de Bollywood sorti en 1989.

Divers 
 Sikka, monnaie dans la civilisation islamique.
 Sikka Tv, chaîne privée de télévision béninoise d'information en continu.

Voir aussi